

Astronomia 
 5585 Parks – asteroide areosecante

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Parks – census-designated place della Contea di Coconino, Arizona
 Parks – villaggio della Parrocchia di St. Martin, Louisiana
 Parks – census-designated place della Contea di Dundy, Nebraska
 Parks – township della Contea di Armstrong, Pennsylvania

Persone 
 Aaron Parks – pianista e compositore statunitense
 Alex Parks – cantautrice britannica
 Alycia Parks – tennista statunitense
 Arlo Parks, pseudonimo di Anaïs Oluwatoyin Estelle Marinho – cantautrice britannica
 Brad Parks – scrittore statunitense
 Cherokee Parks – ex cestista statunitense
 Chris Parks, meglio conosciuto con il ring name Abyss – wrestler statunitense
 Dan Parks – ex rugbista a 15 australiano
 Dave Parks – ex giocatore di football americano statunitense
 Dean Parks – musicista statunitense
 Deantoni Parks – batterista statunitense
 Floyd B. Parks – aviatore statunitense
 Frederick Parks – pugile britannico
 Gordon Parks – regista e compositore statunitense
 Greg Parks – hockeista su ghiaccio canadese
 J.L. Parks – cestista statunitense
 James Parks – attore statunitense, figlio di Michael
 Jordan Parks – cestista statunitense
 Keaton Parks – calciatore statunitense
 Larry Parks – attore statunitense
 Maxie Parks – ex atleta statunitense
 Michael Parks – attore e cantante statunitense
 Pepper Parks – wrestler statunitense
 Reynaldo Parks – ex calciatore costaricano
 Rich Parks – cestista statunitense
 Rosa Parks – attivista statunitense
 Suzan-Lori Parks – scrittrice, drammaturga e sceneggiatrice statunitense
 Tayla Parks o Tayla Parx – cantautrice, musicista e attrice statunitense
 Terell Parks – cestista statunitense
 Terrance Parks – giocatore di football americano statunitense
 Tim Parks – scrittore e giornalista statunitense
 Tony Parks – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
 Van Dyke Parks – compositore statunitense
 Winston Parks – ex calciatore costaricano
 Wolé Parks – attore statunitense

Pagine correlate 
 Park
 Richard Parks